Sudani ist der Familienname folgender Personen:

 Inam al-Sudani (* 1992), irakische Leichtathletin
 Mohammed Shia' al-Sudani (* um 1970), irakischer Politiker, Premierminister